Сезон 2014/2015 годов стал 35-м сезоном для футбольного клуба «Чита» в чемпионатах страны, а также 5-м подряд, проведённым в третьем по значимости дивизионе российского футбола.

Итоги сезона 2013/14

Межсезонье

Подготовка к завершающей стадии Первенства

Трансферы

Первенство Второго дивизиона России в зоне «Восток» 

Согласно составленному расписанию на сезон 2014/2015, ФК «Чита» пропускает шесть туров в первенстве второго дивизиона России в зоне «Восток», а именно 1-й, 3-й, 17-й, 20-й, 21-й и 23-й тур. Всего в данном розыгрыше первенства состоится 30 туров. 1-й состоялся 19 июля 2014 года, а последний, 30-й тур, пройдёт 4 июня 2015 года. ФК «Чита» начал сезон со 2-го тура, который прошёл 22 июля 2014 года, гостевым матчем против клуба «Байкал» из города Иркутск. Несмотря на желание обеих команд победить в данной встрече, матч закончился безголевой ничьей — 0:0.

Во 4-м туре первенства футбольный клуб «Чита» принимал на своём поле новичка зоны «Восток» — томскую команду «Томь-2» и неожиданно проиграл со счётом 0:2. Позднее главный тренер читинцев Илья Макиенко и капитан команды Александр Бодялов принесли свои извинения болельщикам за домашнее поражение от столь слабого соперника.

В следующем, 5-м туре, забайкальских футболистов ожидал гостевой поединок с футбольным клубом «Сибирь-2» из города Новосибирск, который состоялся 10 августа 2014 года. Благодаря голу Леонида Зуева со штрафного удара в первом тайме, а также голам Сергея Дудкина и Виталия Беличенко во втором, читинцам удалось одержать первую победу в сезоне — 2:3. В 6-м туре первенства, который состоялся 13 августа 2014 года, читинским футболистам вновь приходилось играть на выезде, а соперником забайкальцев стал омский клуб «Иртыш». Победу в матче, благодаря дублю Виктора Уана и голу Алексея Мацюры, праздновали хозяева — 3:1. Леониду Зуеву, во втором матче подряд, удалось забить гол со штрафного удара, который стал единственным для его команды во встрече.

Перед началом 7-го тура первенства представителями официального сайта ФК «Чита» было объявлено о том, что домашний матч забайкальской команды с «Динамо» из Барнаула впервые в истории будет транслироваться в прямом эфире на специальном канале сайта YouTube. К сожалению, в честь данного новшества, «Чите» не только не удалось одержать первую домашнюю победу в сезоне, но и также даже не набрать очки. Результат данного матча — разгромное поражение от «Динамо» со счётом 0:3 В 8-м туре первенства второго дивизиона России в зоне «Восток», который состоялся 23 августа 2014 года, ФК «Чита» принимал на своём поле одну из сильнейших команд первенства — футбольный клуб «Металлург» из города Новокузнецк. В предыдущем туре обе команды проиграли и, поэтому, старались сделать всё возможное для победы в этом матче, регулярно создавая опасные моменты у ворот друг друга. Несмотря на это, забить так и не удалось ни одной из команд, и, встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Результаты по турам

Статистика выступлений в чемпионате

Результаты матчей 

 2-й тур

 4-й тур

 5-й тур

 6-й тур

 7-й тур

 8-й тур

 9-й тур

 10-й тур

 11-й тур

 12-й тур

 13-й тур

 14-й тур

 15-й тур

 16-й тур

 18-й тур

 19-й тур

 22-й тур

 24-й тур

 25-й тур

 26-й тур

 27-й тур

 28-й тур

 29-й тур

 30-й тур

Итоговая таблица 

(откорректировано по состоянию на 23 августа 2014)

Список бомбардиров ФК «Чита» 
В данном разделе приведён список всех футболистов ФК «Чита», забивавших голы в первенстве второго дивизиона России в зоне «Восток» в сезоне 2014/2015. Список приведён по состоянию на 20 августа 2014 года:

 2 мяча

  Леонид Зуев

 1 мяч

  Сергей Дудкин

  Виталий Беличенко

Автоголы для соперников 

 1 мяч
  Виталий Беличенко (забил гол в свои ворота 20 августа 2014 года в зачёт для ФК «Динамо»)

Кубок России по футболу 

Согласно составленному расписанию, футбольный клуб «Чита» начал своё участие в кубке России сезона 2014/2015 со стадии 1/128 финала. 15 июля 2014 года читинскому клубу предстояла домашняя встреча с футбольным клубом «Белогорск» из одноимённого города. Благодаря голам Виктора Навродского на 22-й минуте и Алмаза Фатихова на 49-й, футболистам «Читы» удалось одержать уверенную победу со счётом 2:0 и выйти в 1/64 финала розыгрыша Кубка России.

 1/128 финала

В следующей и, к сожалению, в последней для «Читы» стадии розыгрыша кубка России забайкальских футболистов ожидал гостевой поединок с футбольным клубом «Смена» из города Комсомольск-на-Амуре, который состоялся 6 августа 2014 года. Благодаря голам Сослана Таказова на 35-й минуте и Алана Алборова со штрафного удара в самом конце матча, победу в матче (и выход в 1/32 финала) праздновали хозяева — 2:0, а читинцы прекратили своё дальнейшее участие в розыгрыше турнира.

 1/64 финала

Список бомбардиров ФК «Чита» 
В данном разделе приведён список всех футболистов ФК «Чита», забивавших голы в розыгрыше Кубка России 2014/2015. Список приведён по состоянию на 15 июля 2014 года:

 1 мяч

  Виктор Навродский

  Алмаз Фатихов

Статистика игроков

Чемпионат России 
В статистике учтены матчи, сыгранные в первенстве страны. Количество минут указано без учёта добавленного времени.

Последнее обновление: 16 августа 2014  Источник: Клуб «Чита». Второй дивизион России 2014/15. Зона «Восток»

Кубок России 
В статистике учтены матчи, сыгранные в кубке страны. Количество минут указано без учёта добавленного времени.

Последнее обновление: 16 августа 2014  Источник: Клуб «Чита». Кубок России 2014/15

См. также 
 Первенство ПФЛ 2014/2015
 Кубок России по футболу 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Чита»
 Данные о сезоне 2014/2015 в зоне «Восток» второго дивизиона на сайте 2liga.ru

2014/2015
Чита